Santa-Klasse ist die Bezeichnung von zwei Schiffsklassen der Reederei Hamburg-Süd:

 Santa-Klasse (1950)
 Santa-Klasse (2010)